Esistono più comuni francesi con questo nome

Cressé nel dipartimento Charente Marittima
La Cresse nel dipartimento Aveyron